Vojisavljević ist der Familienname folgender Personen:
 Đorđe Vojisavljević (11. und 12. Jahrhundert), König von Dioklitien
 Vladimir Vojisavljević (11. und 12. Jahrhundert), König von Dioklitien